Ołeksandr Wasyljew (hokeista)
 Ołeksandr Wasyljew (piłkarz)